Alessandro Cosimi – politico italiano
 Enzo Cosimi – coreografo italiano
 Francesco Proietti Cosimi – politico italiano
 Nicola Cosimi – compositore e violinista italiano